KX steht für:
 Cayman Airways (IATA-Code)
 Kings Cross (London), ein Stadtteil von London in den Bezirken London Borough of Camden und London Borough of Islington
 Kings Cross (Sydney)
 KX. Kunst auf Kampnagel, eine Hamburger Galerie

KX als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Griechenland: Dodekanes (Kos) (ohne KXY)
 Großbritannien: Northampton
 Niederlande: Heer (nur mit zwei Buchstaben) in der Stadt Maastricht
 Norwegen: Kongsberg in der Provinz Viken

Siehe auch:
 K10

KX